Матчі Групи E кваліфікаційного раунду Євро-2012 тривали з 3 вересня 2010 по 11 жовтня 2011. Збірні Нідерландів та Швеції кваліфікувалась на Євро-2012, перша як переможець групи, друга як найкраща друга команда кваліфікації.

Результати 
<div id="Швеція - Угорщина">

<div id="Молдова - Фінляндія">

<div id="Сан-Марино - Нідерланди">

<div id="Нідерланди - Фінляндія">

<div id="Угорщина - Молдова">

<div id="Швеція - Сан-Марино">

<div id="Молдова - Нідерланди">

<div id="Угорщина - Сан-Марино">

<div id="Нідерланди - Швеція">

<div id="Фінляндія - Угорщина">

<div id="Сан-Марино - Молдова">

<div id="Фінляндія - Сан-Марино">

<div id="Угорщина - Нідерланди">

<div id="Нідерланди - Угорщина">

<div id="Швеція - Молдова">

<div id="Молдова - Швеція">

<div id="Сан-Марино - Фінляндія">

<div id="Швеція - Фінляндія">

<div id="Сан-Марино - Угорщина">

<div id="Угорщина - Швеція">

<div id="Фінляндія - Молдова">

<div id="Нідерланди - Сан-Марино">

<div id="Фінляндія - Нідерланди">

<div id="Молдова - Угорщина">

<div id="Сан-Марино - Швеція">

<div id="Нідерланди - Молдова">

<div id="Фінляндія - Швеція">

<div id="Швеція - Нідерланди">

<div id="Угорщина - Фінляндія">

<div id="Молдова - Сан-Марино">

Бомбардири 

1 Автогол
  Альдо Симончіні (в матчі проти Швеції)
  Давиде Симончіні (в матчі проти Швеції)
  Ігор Армаш (в матчі проти Фінляндії)

Глядачі

Посилання 

 Євро-2012 на офіційному сайті УЄФА 
 Україномовна сторінка турніру на офіційному сайті УЄФА

Кваліфікація чемпіонату Європи з футболу 2012